Herrarnas turnering i vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 1994 spelades mellan 2 september och 10 september 1994 i Rom, Italien.

Italien tog guld i denna turnering som var den sjunde VM-turneringen i vattenpolo för herrar.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrunda

Om placering 1-8

Grupp E

Grupp F

Om placering 9-16

Grupp G

Grupp H

Placeringsspel

Om placering 5-8

Om placering 9-12

Om placering 13-16

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser 

1994
Vattenpolo i Italien
Världsmästerskapen i simsport 1994